La route 112 peut correspondre à : 

 Route fédérale 112 en Allemagne
 Route 112 au Nouveau-Brunswick, Canada 
 Route 112 en Ontario, Canada 
 Route 112 au Québec, Canada
 Florida State Road 112 en Floride, États-Unis
 Route régionale 112 en Finlande
  dans certains départements, en France
  dans certains pays.